Сеид Мир Нажмеддин Тура — седьмой сын Эмира Бухары Музаффара. Был правителем Чиракчинского бекства Бухарского Эмирата.

Сеид Нажмеддин был отправлен эмиром в почетное посольство в Санкт-Петербург.

Он в пору молодости заболел и умер естественной смертью.

Примечания

Литература 
 Мирза Салимбек. Тарих-и Салими (Источник по истории Бухарского эмирата). — : Akademiya, 2009.

Чиракчинские беки
Мангыты (узбекская династия)